

België 

 Vuilbeek (Brussel), beek in Brussel
 Vuilebeek (rivier), rivier in België
 Vuile Beek (Vlamertinge), een beek in het dorp Vlamertinge

Nederland 

 Vuile Beek (Haarlem), een gedempte beek in Haarlem